Yannakakis est un nom grec porté notamment par :
 Ilios Yannakakis (1931-2017), historien, politologue et intellectuel français
 Mihalis Yannakakis (1953-), chercheur en informatique américain

Homonymie de patronyme
Patronyme grec